Martin Saint-Pierre (né le  à Embrun, province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Il commence sa carrière en 2000 avec l'équipe de Storm de Guelph en Ligue de hockey de l'Ontario. Le Storm remporte la Coupe J.-Ross-Robertson 2004 puis participe à la Coupe Memorial. Il passe ensuite professionnel avec le Grrrowl de Greenville en ECHL. En 2005, il joue ses premiers matchs avec les Blackhawks de Chicago dans Ligue nationale de hockey avant d'être assigné dans la Ligue américaine de hockey. En 2007, il rejoint le Khimik Moskovskaïa Oblast en Superliga mais ne s'impose pas et retourne en Amérique du Nord aux IceHogs de Rockford. Le , il est échangé aux Bruins de Boston en retour de Pascal Pelletier.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 ||Storm de Guelph ||LHO ||68||20||49||69||40||4||0||0||0||4
|-
| 2001-2002 ||Storm de Guelph ||LHO ||66||32||53||85||68||9||3||9||12||12
|-
| 2002-2003 ||Storm de Guelph ||LHO ||55||11||45||56||74||11||5||11||16||4
|-
| 2003-2004 ||Storm de Guelph ||LHO ||68||45||65||110||95||22||8||27||35||20
|-
| 2004-2005 ||Grrrowl de Greenville || ECHL||45||14||39||53||55||7||2||5||7||6
|-
| 2004-2005 ||Roadrunners d'Edmonton || LAH ||18||4||3||7||8||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||77||23||50||73||98||4||0||3||3||2
|-
| 2005-2006||Blackhawks de Chicago ||LNH||2||0||0||0||0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||65||27||72||99||100||6||0||1||1||6
|-
| 2006-2007||Blackhawks de Chicago ||LNH||14||1||3||4||8||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 ||Khimik Moskovskaïa Oblast ||Superliga ||14||1||6||7||16||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 ||IceHogs de Rockford ||LAH ||69||21||67||88||80|| 12|| 2|| 12|| 14|| 12
|-
| 2007-2008 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 ||Bruins de Providence ||LAH ||61 ||15 ||51 ||66 ||58 ||16 ||5 ||11 ||16 ||26 
|-
| 2008-2009 ||Bruins de Boston ||LNH ||14 ||2 ||2 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010 ||Senators de Binghamton ||LAH || 77|| 24|| 48|| 72|| 50|| || || || || 
|-
| 2009-2010 ||Sénateurs d'Ottawa ||LNH || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 8|| 1|| 1|| 2|| 8|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Kärpät Oulu || SM-liiga || 27|| 8|| 6|| 14|| 6|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 11|| 3|| 9|| 12|| 18|| 18|| 2|| 10|| 12|| 20
|-
| 2011-2012 || Falcons de Springfield ||LAH || 73|| 11|| 53|| 64|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || IceHogs de Rockford ||LAH || 76|| 26|| 33|| 59|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Bulldogs de Hamilton ||LAH || 71 || 10 || 38 || 48 || 48 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014|| Canadiens de Montréal || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| KHL Medveščak || KHL || 57|| 10|| 23|| 33|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Lausanne HC || LNA || 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || Barys Astana || KHL ||55 ||7 ||17 ||24 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Barys Astana || KHL ||54 ||11 ||20 ||31 ||22 ||10||3 ||3 ||6 ||10
|-
| 2017-2018 || Barys Astana || KHL ||30 ||6 ||18 ||24 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Admiral Vladivostok || KHL ||10 ||0 ||4 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || HC Red Star Kunlun || KHL || 27 || 4 || 8 || 12 || 10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || DVTK Jegesmedvék || Extraliga || 17 || 4 || 9 || 13 || 28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || HC Slovan Bratislava || Extraliga || 14 || 3 || 10 || 13 || 12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Dunaújvárosi Acélbikák || Erste Liga || 31 || 6 || 20 || 26 || 42 || - || - || - || - || -

| 39 || 3 || 5 || 8 || 12 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels
Ligue de hockey de l'Ontario
2001–02 : élu dans la seconde équipe des recrues.
2003–04 : remporte le trophée Leo-Lalonde.
2003–2004 : remporte le trophée Wayne-Gretzky 99.
2003–2004 : élu dans la troisième équipe d'étoiles.
Ligue américaine de hockey
 2006 : élu dans l'équipe des recrues.
 2006 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'équipe du Canada.
 2007 : élu dans la seconde équipe d'étoiles.
 2007 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'équipe du Canada.
 2008 : élu dans la première équipe d'étoiles.
 2008 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'équipe du Canada (titulaire).
 2009 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'équipe du Canada.
2009-2010 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'équipe Canada.
 2013 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.

Parenté dans le sport
Son frère Josselin Saint-Pierre joue également au hockey sur glace.

Références 

Naissance en août 1983
Naissance dans les Comtés unis de Prescott et Russell
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Roadrunners d'Edmonton
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du Grrrowl de Greenville
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du Storm de Guelph
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du Lausanne HC
Joueur du Barys Astana
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur du HC Red Star Kunlun